Granåsen steht für:

 Granåsen Skisenter, eine Anlage für nordische Sportarten in Trondheim
 fünf verschiedene Skisprungschanzen der Anlage, die meist nur Granåsen genannt werden

Granåsen ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Norwegen:
 Granåsen, das Gebiet rund um das Granåsen Skisenter im Ortsteil Lerkendal der Stadt Trondheim
 Granåsen, ein Wohngebiet im Ortsteil Ostbyen der Stadt Trondheim
 Granåsen, Teil der Kommune Gran
 Skizentrum Granåsen auf dem Gebiet der Gemeinde Namsos

in Schweden:
 Granåsen, eine kleine Gemeinde im Südwesten der Provinz Västerbottens län
 Granasen, ein Teil der Ortschaft Hammarstrand
 Granasen, ein Teil des Ortes Sveg
 Granasen, ein Teil der Gemeinde Härjedalen
 Granasen, ein Teil des Ortes Idre